Darondeau ist der Familienname folgender Personen:

 Benoît Darondeau (1805–1869), französischer Ingenieur und Hydrograph
 Henri Darondeau (Henry Beno François d'Arondeau; 1779–1865), französischer Komponist 
 Stanislas Darondeau (Stanislas-Henri-Benoit Darondeau; 1807–1841), französischer Maler und Ingenieur
 Yves Darondeau, französischer Filmproduzent